Тетанури (Tetanurae) — клада, до якої входять більшість тероподових динозаврів включно з птахами. Тетанури появилися в середній або ранній юрі.

Філогенія 
Філогенія тетанурів згідно з Carrano et al. (2012):

1 Piatnitzkysauridae, 2 Megalosauria, 3 Spinosauridae, 4 Megalosauridae, 5 Metriacanthosauridae, 6 Allosauria, 7 Allosauridae, 8 Carcharodontosauria, 9 Neovenatoridae, 10 Carcharodontosauridae

Примітки